Fälscher steht für
 Fälscher, jemand, der eine Fälschung anfertigt
 Die Fälscher, österreichischer Spielfilm
 Der Fälscher von London, Kriminalfilm des Regisseurs Harald Reinl

Siehe auch:

 Falschmünzer
 Felscher
 Feldscher